FAW o Faw può riferirsi a:

Sport
 Football Association of Wales (FAW) – associazione calcistica del Galles

Organizzazioni
 Fellowship of Australian Writers – organizzazione di scrittori australiani
 Fleet Air Wing – vedi Patrol Wing (United States Navy)

Aziende
 FAW Group – azienda cinese di autoveicoli

Toponimi
 Penisola di al-Fāw – regione del Golfo Persico
 Al-Faw – porto dell'Iraq
 Palazzo Al-Faw – palazzo a Baghdad